The Squaw's Revenge – film del 1909 diretto da Fred J. Balshofer
The Squaw's Revenge – film del 1914 diretto da Frank Montgomery